Џексонвил има више значења:
 Џексонвил
 Џексонвил (Ајова)
 Џексонвил (Пенсилванија)
 Џексонвил (Џорџија)
 Џексонвил (Алабама)
 Џексонвил (Илиноис)
 Џексонвил (Тексас)
 Џексонвил (Арканзас)
 Џексонвил (Вермонт)
 Џексонвил (Мисури)
 Џексонвил (Орегон)
 Џексонвил (Охајо)
 Џексонвил (Северна Каролина)